Als Satz von De Moivre (nach Abraham de Moivre benannt) bezeichnet man:

Satz von Moivre-Laplace, Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie über die Binomialverteilung
Moivrescher Satz, Satz über die Beschreibung komplexer Zahlen